Petrussen ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Petrussen (1927–1993), grönländischer Politiker, Katechet, Pastor, Richter, Schriftsteller und Dichter
 Johanne Petrussen (* 1950), grönländische Politikerin und Journalistin
 Josef Tarrak-Petrussen (* 1998), grönländischer Rapper und Filmproduzent